Natt kan syfta på:

 Natt – den mörka delen av dygnet
 Natt (mytologi) – den gudom som personifierar natten i Nordisk mytologi
  Nattorientering – orientering i mörker

Se även
 Natten (olika betydelser)